Джо́рджия Аполло́нио (; ) — итальянская кёрлингистка.

Национальная сборная  
Ее дебют за сборную Италии по кёрлингу состоялся во время европейского молодежного олимпийского фестиваля (european youth olympic winter festival) в 2005 году в Швейцарии: в этот раз Италия финишировала на четвертом месте.

В 2005 году она присоединилась к национальной юниорской команде, с которой она участвовала в двух чемпионатах мира среди юниоров и четырех европейских юниорских соревнованиях.

В 2005 году она присоединилась к  национальной сборной смешанного типа, с которой участвовала в двух чемпионатах Европы смешанных пар.

В 2006 году она вступила в абсолютную национальную сборную, с которой участвовала в пяти чемпионатах мира и шести чемпионатах Европы.

В общей сложности Джорджия может похвастаться 165 матчами за итальянскую сборную, из которых 111 матчей с абсолютной сборной. Лучший результат спортсменки - серебряная медаль, полученная на чемпионате Европы 2006 года, состоявшемся в Базеле в Швейцарии. Это лучший результат, полученный национальной женской сборной Италии.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (2010, 2011, 2012, 2015, , ), серебро (2009, 2013, 2014), бронза (2008, ).
 : золото (2005, 2008).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2007), серебро (2008), бронза (2006, 2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Джорджия является сестрой кёрлингистки Федерики Аполлонио и дочерью кёрлингистки Клаудии Альвера.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу